Gandu (Brazilië), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia.
 Gandu (Bogorejo), plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Gandu (Dawuan), plaats in het bestuurlijke gebied Majalengka in de provincie West-Java, Indonesië.
 Gandu (Mlarak), plaats in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java, Indonesië.
 Gandu (Tembarak), plaats in het bestuurlijke gebied Temanggung in de provincie Midden-Java, Indonesië.